Buslijn 562 (Loppersum-Uithuizen)
Buslijn 562 (Waasmont-Zoutleeuw)